Unification est un nom commun qui traduit le concept de réunion de deux ou plusieurs entités préalablement distinctes.

La notion d'unification s'applique à des domaines très variés, parmi lesquels :

 L'unification, en informatique, couvre la notion centrale de la logique des prédicats ainsi que d'autres systèmes de logique.
 LUnification, en géopolitique, se rapporte au rapprochement et à la fusion de deux ou plusieurs entités politiques précédemment indépendantes ou autonomes. On peut citer l'exemple : l'unification de la Principauté de Bulgarie et de la Roumélie orientale pour former la Bulgarie en 1885 ou encore l'unification des divers royaumes d'Arabie pour former l'Arabie saoudite moderne en 1932.)
 Lunification des théories et des lois fondamentales de la physique, est un axe de recherches multiples, toujours en cours, visant à unifier l'ensemble des théories physiques fondamentales les plus importantes.
Par ailleurs :
 Unification est un album du groupe de heavy metal progressif allemand Iron Savior.